El término Malinche (también Malintzin) puede referirse a:

 La Malinche, también conocida como Malintzin, Malinalli o doña Marina, un personaje histórico de la Conquista de México;
 Malinche (volcán), una montaña en el Eje Neovolcánico de México;
 Malinche (novela), novela de la escritora mexicana Laura Esquivel;
 Malintzin, la madre del mestizaje mexicano, un ensayo histórico del escritor mexicano Miguel Ángel Menéndez;
 Los hijos de la Malinche, ensayo antropológico del escritor mexicano Octavio Paz, recopilado en El laberinto de la soledad;
 Delonix regia, un árbol originario de Madagascar que se ha introducido a Centroamérica con el nombre Malinche;
 malinchismo, un término mexicano que se aplica a quienes prefieren lo extranjero.
 Malinche (serie), una serie de televisión emitida por Canal Once.